

Localités

Australie 
 Kingston, banlieue du district de Canberra Sud dans le Territoire de la capitale australienne ;
 Kingston, banlieue de Logan City dans l'État du Queensland ;
 Kingston SE, localité de la région de Limestone Coast en Australie-Méridionale ;
 Kingston-On-Murray, localité de la région du Riverland en Australie-Méridionale ;
 Kingston, ville du conseil de Kingborough au sud de Hobart en Tasmanie,
 Kingston, petite ville du comté d'Hepburn dans l'État de Victoria ;
 Ville de Kingston, banlieue de Melbourne, dans l'État de Victoria ;
 Division de Kingston, district électoral fédéral au sud d'Adélaïde ;

Norfolk 
 Kingston, capitale de l'île Norfolk ;

Canada 
 Kingston, ville de la province de l'Ontario et ancienne capitale du Canada ;
 Kingston, ancienne circonscription fédérale de 1867 à 1925 et de 1953 à 1968.
 Base des Forces canadiennes Kingston et  Escadre Kingston ;
 Kingston, ancien district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Kingston, paroisse du comté de Kings dans la province du Nouveau-Brunswick ;
 Kingston, un village du comté de Kings en Nouvelle-Écosse ;
 Kingston est un village dans le comté de Queens de l'Île-du-Prince-Édouard.
 Kingston, une municipalité située sur l'île de Terre-Neuve, Terre-Neuve-et-Labrador ;

États-Unis 
 Kingston, petit village du comté de Bartow, dans l'État de Géorgie ;
 Kingston, localité du comté de Shoshone dans l'Idaho,
 Kingston, village du comté de DeKalb, dans l'État de l'Illinois ;
 Kingston, ville du comté de Plymouth, dans le Commonwealth du Massachusetts ;
 Kingston, petit village du comté de Tuscola, dans l'État du Michigan, limitrophe de Kingston Township ;
 Kingston, ville dans l’État du Minnesota ;
 Kingston, petit village siège du comté de Caldwell, dans l'État du Missouri ;
 Kingston, census-designated place située dans le Nevada ;
 Kingston et East Kingston, deux villes du comté de Rockingham, dans l'État du New Hampshire ;
 Kingston, village du comté de Middlesex, dans l'État du New Jersey ;
 Kingston, ville siège du comté d'Ulster, dans l'État de New York, à ne pas confondre avec Kingston dans le même État ;
 Kingston, village du comté de Ross, dans l'État de l'Ohio ;
 Kingston, village du comté de Marshall, dans l'État de l'Oklahoma ;
 Kingston, ville du comté de Luzerne, dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 Kingston, une communauté non incorporée au sein de la ville de South Kingston dans le comté de Washington, dans l'État de Rhode Island ;
 Kingston, ville siège du comté de Roane, dans l'État du Tennessee ;
 Kingston, petit village du comté de Piute, dans l'État de l'Utah ;
 Kingston, village du comté de Kitsap, dans l'État de Washington ;
 Township de Kingston, village du comté de Tuscola, dans l'État du Michigan, limitrophe de Kingston ;

Jamaïque 
 Kingston, ville du comté de Surrey, capitale de la Jamaïque ;

Nouvelle-Zélande 
 Kingston, ville du conseil régional d'Otago, dans l'île du Sud, près du lac Wakatipu ;
 Kingston, banlieue de Wellington, dans l'Île du Nord ;

Royaume-Uni

Angleterre 
 Kingston-upon-Hull, mieux connue sous le nom de Hull, ville du district du Yorkshire de l'Est dans le comté de Yorkshire dans la région de Yorkshire et Humber; 
 Kingston upon Thames, quartier du Grand Londres,
 Kingston, localité du Cambridgeshire dans la région de l'Angleterre de l'Est,
 Kingston, localité du district du South Hams dans le Devon dans la région de l'Angleterre du Sud-Ouest,
 Kingston near Lewes, localité du district de Lewes dans le Sussex de l'Est dans la région de l'Angleterre du Sud-Est,
 Kingston, quartier de Porthmouth dans le Hampshire dans la région de l'Angleterre du Sud-Est,
 Kingston, village sur l'île de Purbeck dans le district de Purbeck dans le Dorset dans la région de l'Angleterre du Sud-Ouest,
 Kingston, deux localités de l'Île de Wight,
 Kingston, localité du district de Canterbury dans le Kent dans la région de l'Angleterre du Sud-Est,
 Kingston by Ferring, localité du district d'Arun dans le Sussex de l'Ouest dans la région de l'Angleterre du Sud-Est,
 Kingston by Sea, localité du district d'Adur dans le Sussex de l'Ouest dans la région de l'Angleterre du Sud-Est,
 Kingston on Soar, localité du borough de Rushcliffe dans le Nottinghamshire dans la région des Midlands de l'Est,
et aussi :
 Kingston Lacy, maison et domaine du Dorset,
 Kingston Park, stade de multiples-utilités qui se trouve dans le Nord-ouest de Newcastle upon Tyne en Angleterre,

Écosse 
 Kingston, une localité de l'East Lothian,
 Kingston, une localité de la région de Moray,

Saint-Vincent-et-les Grenadines 
 Kingstown, capitale de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ;

Personnes 
 Alex Kingston (1963-), une actrice anglaise,
 Charles Cameron Kingston (1850-1908), un homme politique australien,
 Elizabeth Chudleigh, duchesse de Kingston (1720-1788) est une aventurière anglaise,
 
 James Kingston Tuckey (1776-1816), un explorateur britannique,
 Laryea Kingston (1980-), un joueur de football ghanéen,
 Natalie Kingston (1905-1991), actrice américaine,
 Terry Kingston (1963-), un ancien joueur de rugby à XV qui a été capitaine de l'équipe d'Irlande,
 William Henry Giles Kingston (1814 - 1880), un écrivain et traducteur britannique,
 Winifred Kingston (1894-1967), une actrice britannique.

Pseudonyme 

 Kofi Kingston (1981-), nom de scène d'un catcheur ghanéen,
 Sean Kingston (1990-), nom de scène d'un chanteur jamaïco-américain.

Titres 

 Kingston, une chanson de Bernard Lavilliers (1980) ;
 Kingston Kingston, une chanson de Lou and the Hollywood Bananas (1978)  ;
 Kingston Town, un single du groupe anglais UB40 ;
 Kingston Karma, un album de Pierpoljak sorti en 1998 ;
 Kingston, téléfilm de Robert Day, diffusé en 1976.

Autres 
 Kingston, un constructeur de mémoire informatique ;
 Base des Forces canadiennes Kingston, une base militaire canadienne.

Homonymie de toponyme
Toponymie britannique
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Nom de scène